Filippo Alotta – cantante italiano
 Francesca Alotta –  cantante italiana figlia di Filippo Alotta